Тоска — отрицательно окрашенная эмоция, тяжёлое, гнетущее чувство. Также может означать:

Тоска́ 
 «Тоска» — рассказ А. П. Чехова, написанный в 1886 году.
 «Тоска» — магнитоальбом Юрия Лозы (1985).
 «Тоска» — фильм Фрунзе Довлатяна (1990).
 «Тоска» — песня группы «АукцЫон» с альбома «В Багдаде все спокойно» (1989).

То́ска 
 «» — пьеса Викторьена Сарду (1887, театр «»). Её экранизации:
 «Тоска» — немой чёрно-белый короткометражный фильм (1909).
 «» — фильм Луиджи Маньи (Италия, 1973).

 «Тоска» — опера Джакомо Пуччини по пьесе Викторьена Сарду (1900, Театро-Костанци, Рим). Её экранизации:
 «Тоска» — фильм-опера Кармине Галлоне с участием Марии Канилья и Франко Корелли (Италия, 1956).
 «Тоска» — фильм-опера Дж. де Бозио с участием Райны Кабаиванска и Пласидо Доминго (Италия—Германия, 1976).
 «Тоска» — фильм-опера Бенуа Жако с участием Анджелы Георгиу и Роберто Аланьи (Франция, 2001).

 Tosca — австрийская музыкальная группа (с 1997)

Топонимы 
 Тоска — остров в регионе Хордаланн, Норвегия.

См. также